Lysistrata se poate referi la:
Lysistrata, comedie de dramaturgul antic grec Aristofan
Lysistrata, operetă de Gherase Dendrino
Lysistrata, operetă de Paul Lincke
Lysistrata (comedie muzicală în 3 acte, de Raoul Gunsbourg după Aristofan), premiera la 20 februarie 1923 la Monte Carlo.
 897 Lysistrata, asteroid din centura principală.